Giacomo Errera (1834-1880)
 Léo Errera (1858-1905)
 Alfred Errera (1886-1960)
 Paul Errera (1860-1922)
 Isabelle Goldschmidt (1869-1929)
 Jacques Errera (1896-1977)
Hotel Errera, ambtswoning van de Vlaamse regering in Brussel